Hjärtasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hjärtasjön, Skåne, sjö i Osby kommun,  (20,2 ha)
Hjärtasjön, Småland, sjö i Vetlanda kommun,  (2,29 km²)
Hjärtasjön, Närke, sjö i Askersunds kommun och Hallsbergs kommun,  (3,58 km²)

Se även
Hjärtsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn